Pere Rovira i Planas (modista) (Barcelona, 1921-1978), modista
 Pere Rovira i Planas (escriptor) (Barcelona, 1947), escriptor i traductor